Jan je lahko:

 Jan, moško osebno ime
 Jan, pogost priimek v Sloveniji
 Jan, Saturnov notranji naravni satelit